Il doppio del torneo di tennis Monterrey Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sargis Sargsian e Michael Sell che hanno battuto in finale Kevin Ullyett e Myles Wakefield 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Doug Flach /  David Wheaton (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Tommy Ho /  Dick Norman (semifinali)
 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1996